

Прухново () — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Прухново () — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Прухново () — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства